Басья́новский — посёлок (с 1938 по 2004 годы посёлок городского типа) в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области России. Станция ныне не действующей Басьяновской узкоколейной железной дороги.

Географическое положение 
Басьяновский расположен в центральной части Свердловской области, на левом берегу реки Тагил, в 45 километрах к северу от районного центра города Верхней Салды, в 64 километрах (в 85 километрах по дороге) к северо-востоку от ближайшего большого города Нижнего Тагила и в 163 километрах (по дороге в 214 километрах) к северу от областного центра Екатеринбурга.

В 4 километрах к северо-западу от центра посёлка расположено Басьяновское озеро, окружённое болотами. Эти болота содержат крупные запасы торфа (около 150 млн. т.), и с 1937 года на них ведётся добыча торфа. Для перевозки торфа в 1936 году была построена узкоколейная железная дорога (в настоящее время не эксплуатируется). Узкая колея была проложена от торфомассива «Кокшаровский» до находящейся в 2 км к югу от посёлка железнодорожной станции Перегрузочной (конечная железнодорожной ветки широкой колеи Моховой−Перегрузочная).

Топононим 
По легенде — название «Басьяновский» происходит от имени вогульского богатыря Босьянко, бывшего сотником ясачных вогулов на реке Салда в 1626 году.

Население 

Структура
Численность постоянного населения по данным на январь 2004 года — 1693 человека, из них 1443 человека старше 18 лет, в том числе 589 пенсионеров. Серьёзной проблемой для посёлка Басьяновского является отток молодого населения в связи с безработицей.

История

Общая история 
На прилежащих к посёлку Басьяновскому территориях издревле жили люди, подтверждения этому находят археологические экспедиции, проходящие рядом с бывшим Вторым посёлком и кладбищем, там находят предметы быта, оружие и украшения, датирующиеся от палеолита, до времён походов Ермака.

Современная же история посёлка Басьяновский, начинается в 1930-х годах, когда в связи со строительством в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавода» которому нужно было дешёвое технологическое топливо, а таким на тот момент являлся торф, началось строительство Басьяновского торфопредприятия, а вместе с ним и посёлка Басьяновского.

Статус рабочего посёлка Басьяновскому был присвоен в 1938 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Своего расцвета Басьяновское торфопредприятие достигло в 1960-70 годы, с переходом на новый вид добычи торфа — фрезерный. Топливный торф отправлялся на Качканарскую ТЭЦ, сельскохозяйственный торф вывозился на поля совхоза. В этот же период расцвёл и поселок. В посёлке работали: средняя и вечерняя школы, филиал ГПТУ-71 г. Свердловска, два детских сада, ясли, дом культуры с кинозалом на 500 мест. Басьяновская больница состояла из стационарного отделения на 50 коек, детского отделения, родильного отделения, поликлиники. Имелись хозяйственный магазин, магазин продовольственных и промышленных товаров, дом быта, столовая, общежитие, санаторий-профилакторий. Численность жителей посёлка достигала 4 тысяч человек. Только на Басьяновском торфопредприятии работало до 1300 человек. Торфяная промышленность была изначально планово-убыточной, добыча торфа всегда дотировалась государством. При переходе к рыночной экономике государство перестало дотировать добычу торфа. Основной потребитель топливного торфа — Качканарская ТЭЦ перешла на более дешёвый вид топлива — природный газ; совхозы распались. Это привело к резкому сокращению спроса на торф, и как следствие — упала его добыча. Градообразующее Басьяновское торфопредприятие в 2002 году было признано банкротом и во время процедуры конкурсного управления имущественный комплекс Басьяновского торфопредприятия был продан.

В 2002 году ООО «Призма» приобрела торфодобывающий комплекс рядом с посёлком Басьяновский.

В июле 2004 года рабочий посёлок Басьяновский был отнесён к категории сельских населенных пунктов к виду посёлок.

История транспорта и узкоколейной дороги 

Первые участки узкоколейной железной дороги были построены в 1930-е годы. Добывавшийся здесь топливный торф поставлялся на крупные промышленные предприятия, в том числе Уральский вагоностроительный завод, расположенный в Нижнем Тагиле. Для вывоза торфа была построена железнодорожная линия широкой колеи от станции Моховой (на участке Нижний Тагил — Алапаевск) до окрестностей посёлка Басьяновского. Расположенная вблизи посёлка железнодорожная станция, являющаяся конечным пунктом железнодорожной линии широкой колеи, в связи с наличием перегруза с узкой колеи на широкую получила название Перегрузочная.

Несколько позднее была построена значительная по протяжённости линия узкой колеи, связавшая посёлок Басьяновский с городом Красноуральском (до 1932 года посёлок Уралмедьстрой). По ней торф поступал на промышленные предприятия города. В 1970-х годах доставка торфа в Красноуральск была прекращена. Через некоторое время узкоколейная линия на Красноуральск была разобрана.

В настоящее время от узкоколейной дороги сохранилось лишь бесхозное здание станции, вся транспортная связь с посёлком осуществляется только автобусным движением.

Инфраструктура 
В посёлке Басьяновском есть клуб (досуговый центр) «Современник» с библиотекой, участковая больница (общая врачебная практика), школа, детский сад, работают отделения почты и Сбербанка. В посёлке действует православный храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев. Работает несколько магазинов.

Добраться до посёлка можно на автобусе из Нижнего Тагила, Верхней Салды и Нижней Салды. Железнодорожная станция Перегрузочная с 2011 года не  имеет пассажирского движения.

Промышленность 
Производственная база посёлка Басьяновский представлена двумя небольшими предприятиями: ООО «Призма» (обособленное подразделение, торфопредприятие) и ООО «Басьяновское торфодобывающее предприятие», которые добывают топливный торф для котельной посёлка и сельскохозяйственный торф для продажи населению в качестве удобрения, муниципальное унитарное предприятие «Басьяновское коммунальное хозяйство», которое вырабатывает тепловую энергию для отопления жилого сектора, обеспечивает управление и эксплуатацию муниципального жилого фонда.

Полный перечень всех предприятий посёлка:
 ООО «Басьяновское торфодобывающее предприятие»
 ООО торфопредприятие «Призма»
 ООО «Уралтранслес ВС»
 ООО «Басьяновское»
 ООО «Медведь»
 ООО «Бриз»
 ООО «Исток»
 ООО «Ежлес»
 ООО «УРАЛОЧКА»

Литература 
 Мосин А. Г. Уральский исторический ономастикон. — Екатеринбург, 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Герб посёлка
 О Басьяновском озере
 Общая врачебная практика в Басьяновском (видео)
 
 Как поселок Басьяновский замерзал в 2006 году (видео)
 
 Статья о Басьяновской узкоколейной железной дороге
 
 Сайт храма «Святых Страстотерпцев»
 История узкоколейной железной дороги Басьяновского торфопредприятия 
 Узкоколейная железная дорога на Open Street Map
 

Бывшие посёлки городского типа Свердловской области
Населённые пункты, основанные в 1933 году
Населённые пункты Верхнесалдинского городского округа